Biesy –  powieść Fiodora Dostojewskiego
 Biesy – francuski film z 1988 w reżyserii Andrzeja Wajdy
 Biesy – rosyjski film z 1992 w reżyserii Igora Tałankina